David Hunt ou Dave Hunt peut désigner :

Sport 
 David Hunt (1934-), médaillé olympique en voile britannique ;
 David Hunt (1960-2015), pilote britannique, petit frère de James Hunt ;
  (1982-), footballeur britannique ;
  (1991-), rameur sud-africain ;

Autres 
  (1778-1861), riche planteur américain ;
  (1913-1998), diplomate britannique ;
  (1926-2013)
  (1934-1985), ornithologue britannique ;
  (1935-), juge australien ;
  (1938-), botaniste et taxonomiste britannique ;
 Dave Hunt, pseudonyme utilisé par l'écrivain américain William Bayer (1939-) ;
 David Hunt (1942-), homme politique britannique ;
 Dave Hunt (1942-2017), encreur et coloriste américain ;
  (1954-), acteur britannique ;
  (1961-), gangster britannique ;
  (1967-), homme politique américain ;
  (197?), chanteur britannique du groupe Anaal Nathrakh.